Tenisový turnaj ATP St. Petersburg Open 2011 se konal ve dnech 24.–30. října v ruském Petrohradu v hale na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 Series. Odměny činily 750 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Gilles Simon (1. kolo)
  Janko Tipsarević (finále)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Marin Čilić (vítěz)
  Michail Južnyj (semifinále)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Alex Bogomolov Jr. (semifinále)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo)

 Jiná forma účasti na turnaji 
Hráči, kteří obdrželi divokou kartu:
  Ernests Gulbis
  Ivan Nědělko
  Dudi Sela

Hráč, který získal ke startu v hlavní soutěži zvláštní výjimku:
  Jérémy Chardy

Hráči, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Sergej Bubka
  Teimuraz Gabašvili
  Dušan Lajović
  Vasek Pospisil

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  František Čermák /  Filip Polášek (semifinále)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (čtvrtfinále)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (vítězové)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (1. kolo)''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
St. Petersburg Open